Э́рик Ска́диньш () — латвийский футболист, защитник, игрок национальной сборной Латвии.

Карьера 
Осенью 1922 года приезжий немецкий тренер заметил юного Эрика Скадиньша и определил его в пятую команду рижского «Униона», но вскоре, проявив себя, он начал играть в главной команде клуба. Он является самым преданным игроком «Униона», так как выступал в рядах клуба вплоть до его расформирования в 1939 году.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата Латвии: 1931.

Примечания 

Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки ФК «Унион» Рига